Lucien Farnoux-Reynaud foi jornalista do Le Crapouillot, jornal satírico francês. 

Jornalistas da França